Thomas Champion compositeur français du milieu du 
 Thomas Champion (né en 1999), coureur cycliste français